Нова́ Русь — село в Україні, у Богданівській сільській територіальній громаді Павлоградського району Дніпропетровської області. Населення за переписом 2001 року становило 466 осіб.

Географія 
Село Нова Русь знаходиться на правому березі річки Велика Тернівка, вище за течією на відстані 2 км розташоване село Зелене, нижче за течією на відстані 1 км розташоване село Мар'ївка, на протилежному березі - село Миколаївка Друга (Близнюківський район). Річка в цьому місці звивиста, утворює лимани, стариці і заболочені озера.

Історія 
Часом заснування дослідники-краєзнавці вважають 18 століття. Перша письмова згадка про це поселення датується 1779 роком. В 1782 році при складанні народного перепису в слободі Нова Русь, серед дикого пустого степу, знайдено і в списки внесено постійних осілих жителів чоловіків — 77 і жінок — 67. З часом число людей збільшилось. У 1789 році Нова Русь уже не слобода, а село, у якому живе 331 жителів, має 74 двори.

Стосовно назви існує версія, що ця земля дісталась в 1779 році в рангову дачу майору Лосєву. Він і дав назву селу — Нова Русь.

Економіка 
 «Нива», ТОВ.

Заклади соціально-культурної сфери

Освітні заклади (школа, дитсадок, інше) 
1. Новоруська ЗНСШ с. Нова Русь, вул. Горького, 15-а Безкровна Раїса Олексіївна 59741

Заклади охорони здоров'я 
1. ФП Нова Русь с. Нова Русь вул. Горького, 16 Суздаль Ганна Іванівна, завідувач

Культурні заклади (клуб, бібліотека, музична школа, інше) 
1. Новоруська сільська бібліотека (філіал № 1) с. Нова Русь, вул. Горького, 8-в Гладченко Світлана Сергіївна

Пам'ятки 
 Поблизу села знаходиться ландшафтний заказник місцевого значення Тернівський.
 Пам'ятник Великої Вітчизняної війни.

Література 
 Нова́ Русь // Історія міст і сіл Української РСР : у 26 т. / П.Т. Тронько (голова Головної редколегії). — К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1967 - 1974. — том Дніпропетровська область / А.Я. Пащенко (голова редколегії тому), 1969 : 959с. — С.631

Посилання 
 Погода в селі Нова Русь

Села Дніпропетровської області